Fanlo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fanlo del Valle de Vío, ort, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Fanlo (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar